Хан Кым Силь (; ) — южнокорейская хоккеистка на траве, полевой игрок. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года, участница летних Олимпийских игр 1992 года, чемпионка летних Азиатских игр 1990 года.

Биография 
Хан Кым Силь родилась 24 января 1968 года.

В 1988 году вошла в состав женской сборной Южной Кореи по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле и завоевала серебряную медаль. Играла в поле, провела 5 матчей, мячей не забивала.

В 1990 году завоевала золотую медаль хоккейного турнира летних Азиатских игр в Пекине.

В 1992 году вошла в состав женской сборной Южной Кореи по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Барселоне, занявшей 4-е место. Играла в поле, провела 5 матчей, мячей не забивала.

Примечания 

Хоккеисты на траве Республики Корея
Игроки женской сборной Республики Корея по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве